Une trémie peut être :

 Un grand entonnoir destiné à stocker puis à verser une matière pondéreuse (grain, sable…) par gravitation. Autrefois, les greniers à sel utilisaient une trémie pour la distribution.
 Par extension, un wagon de chemin de fer qui sert à transporter une matière pondéreuse et qui se vidange par les trémies situées à sa base.
 Par extension toujours, la forme des citernes d'un navire vraquier transportant des matières pondéreuses.
 Une trémie est aussi le réservoir de grain d'une moissonneuse-batteuse d'une contenance de 3 à .
En agriculture la ou les trémies sont les réservoirs de semences ou d'engrais montés sur les semoirs.
 Une trémie est aussi le réservoir à produits d'épandage (pulvérulents ou granulés) monté sur des appareils variés (épandeurs d'engrais, d'amendements, de pesticides, avion d'agriculture).
 En spéléologie, une trémie est un éboulis provenant d'un orifice communiquant avec la surface ou un étage supérieur.
 En architecture et urbanisme, une trémie peut désigner :
 une ouverture dans un plancher pour escalier, cheminée, ascenseur.
 en génie civil, une tranchée d'accès à un souterrain.
 en urbanisme, une voie d'accès souterraine ou aérienne contournant un obstacle (monument, fleuve, voirie, colline), à l'inverse d'un tunnel qui lui le traverse, ou d'un pont qui l'enjambe sans changer de direction.